Анна Христиановна Иогансо́н (в замужестве Фридман; 1860—1917) — балерина, солистка Императорских театров, дочь видного деятеля петербургского балета Христиана Иогансона. Танцевала преимущественно на сцене санкт-петербургского Мариинского театра, после окончания танцевальной карьеры преподавала в Императорском театральном училище.

Биография 
Обучалась балету у своего отца, ведущего педагога петербургской танцевальной школы. Училась без зачисления в театральное училище на казённый счёт и закончила его экстерном. В 1878 году была зачислена в балетную труппу, дебютировала в балете «Эсмеральда».

Анна Иогансон «достаточно полно выражала в сценической деятельности принципы своего отца и Мариуса Петипа». Была танцовщицей блестящего, но холодноватого стиля: «грация, пластика, округленность жестов и движений и строгая чистота танцев без всяких акробатических фокусов — вот лучшие качества дарования г-жи Иогансон».

Актёрская игра была слабым местом балерины: Иогансон — «артистка с серьёзной школой», танцует «всегда правильно, чисто», обладает «врождённой грацией» и «замечательной пластичностью движений», однако мимирует «бледно и сухо». После её дебюта в балете «Пакеретта» критик так оценил способности артистки: Не желают ей добра те, которые советуют ей выступать в первых ролях мимических балетов: при неподвижности её хорошенькой физиономии невозможно передать публике содержание балета, который почти весь основан на мимических разговорах.

В то же время сам классический танец балерины был оценён по заслугам современниками: Замечательная отделка танцев г-жи Иогансон, изящество и артистический вкус, которыми отмечено всякое движение этой артистки, превосходная элевация и, наконец, выгодная сценическая внешность доставили артистке полный и заслуженный успех.Критики не раз отдавали предпочтение балерине при сравнении с виртуозными итальянскими солистками, гастролировавшими в Санкт-Петербурге: как писал А. А. Плещеев в связи с дебютом на Императорской сцене балерины Карлотты Брианца, «наши солистки г-жи Иогансон и Никитина, конечно, ни в чём не уступят итальянской звёздочке, в воздушности же и лёгкости далеко её превосходят».

В сезоне 1883/1884 годов Иогансон выступала на сцене московского Большого театра, исполнив главную роль в московской премьере балета «Роксана, краса Черногории» — балетмейстер А. Н. Богданов, переносивший этот балет Петипа в Москву, специально ездил в столицу, чтобы похлопотать в Конторе Императорских театров о гастролях балерины. В 1884 году, когда на пенсию ушла Екатерина Вазем, Иогансон выступила в созданной для той роли Никии в балете «Баядерка», после чего спектакль ушёл из репертуара театра.

3 января 1890 года участвовала в премьере балета «Спящая красавица», став первой исполнительницой двух партий — феи Канареек и феи Бриллиантов.

Закончила танцевальную карьеру в 1898 году, после чего, как и отец, преподавала в Императорском театральном училище, а также вела класс усовершенствования балерин. Среди учениц Анны Иогансон — Ольга Преображенская и Любовь Егорова.

Семья 
Была замужем за артистом кордебалета, дирижёром и композитором Александром Александровичем Фридманом. В их семье воспитывался сын А. А. Фридмана от первого брака — Александр Фридман, физик.

Репертуар 
 Grand pas звёзд, «Приказ короля» М. Петипа (Пепита — Вирджиния Цукки)
 27 ноября 1883 — Роксана*, «Роксана, краса Черногории» М. Петипа в постановке А. Богданова
 1884 — Пакеретта, «Пакеретта» М. Петипа; Никия, «Баядерка» М. Петипа
 январь 1885 — «Кипрская статуя» М. Петипа
 10 ноября 1885 — Рамзея, «Дочь Фараона» М. Петипа (Аспиччия — Вирджиния Цукки)
 3 января 1890 года — фея Канареек*, фея Бриллиантов*, «Спящая красавица» М. Петипа
 24 июля 1890 — Диана*, «Шалость Амура» Л. Иванова
 11 апреля 1893 — Лиза*, «Волшебная флейта» Л. Иванова
Также исполняла сольные партии в балетах «Эсмеральда», «Гарлемский тюльпан», «Щелкунчик» и других спектаклях, составлявших в то время репертуар Мариинского театра.

(*) — первая исполнительница

Литература 
В. М. Красовская. Русский балетный театр второй половины XIX века, «Искусство», 1963.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Балет Мариинского театра
Преподаватели академии русского балета имени А. Я. Вагановой